Filomena Taipe Mendoza (* Pocuto, 20 de diciembre de 1897 - ibídem, 5 de abril de 2015) fue la segunda persona viva más longeva del Perú hasta el 5 de abril de 2015, fecha en la que dejó de existir a los 117 años y 75 días. 

Tuvo 9 hijos de los cuales sólo tres aún viven. “Mi secreto para vivir más de 100 años ha sido la alimentación natural”, repite. “Siempre me alimenté con papa, oca, mashua, carne de cabra y carnero, leche, queso de cabra y habas. Todo lo que me cocino es de la chacra, no como de latas ni de sobres, no tomo gaseosas”, detalla Filomena con seguridad. Apareció en algunos reportajes y documentales.

En sus últimos años de vida pudo cobrar la pensión 65 que le otorgó el estado peruano.

Referencias

Huancavelicanos
Centenarios de Perú
Supercentenarios de Perú